Il doppio femminile del BNP Paribas Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Le campionesse uscenti erano Květa Peschke e Katarina Srebotnik, ma sono state sconfitte al primo turno da Klaudia Jans-Ignacik e Alicja Rosolska.

Sania Mirza e Elena Vesnina hanno battuto in finale Bethanie Mattek-Sands e Meghann Shaughnessy per 6-0, 7-5.

Teste di serie 

  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (secondo turno)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (primo turno)
  Liezel Huber /  Nadia Petrova (quarti di finale)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (quarti di finale)

 Chan Yung-jan /  Zheng Jie (secondo turno)
 Viktoryja Azaranka /  Marija Kirilenko (semifinale, ritirate a causa di un infortunio alla gamba destra per Victoria Azaranka)
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno)
 Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Open 2011